Doi Suthep bezeichnet:

 Doi Suthep (Berg), Berg in der Provinz Chiang Mai in Nordthailand
 Wat Phra That Doi Suthep, buddhistische Tempelanlage in Chiang Mai
 Nationalpark Doi Suthep-Doi Pui, Nationalpark in Chiang Mai